O8 ou O08 est un sigle qui peut faire référence à :

Aviation 
  d'après les codes AITA.

Sciences 
Chimie
 Octaoxygène O8, une des phases de l'oxygène solide, encore appelé oxygène rouge.

Médecine
 Complications à la suite d'un avortement et d'une grossesse extra-utérine et molaire (O08), d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres